Homberggraben ist ein Gewässer- und Talname:

 Homberggraben (Aitrach), rechter Auengraben zur Aitrach (zur Donau) nach der Bahnstation Riedöschingen, Stadt Blumberg, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Homberggraben (Rickenbach), rechter Zufluss des dort noch Langenbach genannten Rickenbachs (zur Mahlspürer Aach, zur Stockacher Aach) bei Unter-Laubegg, Stadt Bodman-Ludwigshafen, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Homberggraben (Seebach), linker Zufluss des Seebachs (zur Birs) nach Seewen, Bezirk Dorneck, Kanton Solothurn

Siehe auch:
 Hombergbach